Bekasi est, en Indonésie :
La ville de Bekasi dans la province de Java occidental;
Le kabupaten de Bekasi qui entoure la ville.